Mueang Sakon Nakhon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sakon Nakhon, Thailanda, cu o populație de 188.898 de locuitori și o suprafață de 1.023,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 169 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sakon Nakhon